La Serie C 1982-1983 è stata la terza divisione del campionato italiano di pallamano maschile per la stagione sportiva 1982-1983.

Formula
 Fase regolare: furono disputati nove gironi composti da 10/9 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno.
 Promozioni: la prima classificata di ciascun girone fu promossa in serie B nella stagione successiva.
 Retrocessioni: le squadre classificate all'ultimo posto al termine della stagione regolare furono retrocesse in serie D nella stagione successiva.

Girone A

Classifica finale

Verdetti
 San Martino: promossa in Serie B 1983-1984  
 Milanese: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone B

Classifica finale

Verdetti
 Gorizia: promossa in Serie B 1983-1984  
 Udine: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone C

Classifica finale

Verdetti
 Falconara: promossa in Serie B 1983-1984  
  (B): retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone D

Classifica finale

Verdetti
 Sanremo 81: promossa in Serie B 1983-1984  
 Oristano: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone E

Classifica finale

Verdetti
 Elene 2: promossa in Serie B 1983-1984  
 : retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone F

Classifica finale

Verdetti
 Bari: promossa in Serie B 1983-1984  
 Trani: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone G

Classifica finale

Verdetti
 : promossa in Serie B 1983-1984  
 Portici: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone H

Classifica finale

Verdetti
 Puntese: promossa in Serie B 1983-1984  
 Terranova: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Girone I

Classifica finale

Verdetti
 Laser: promossa in Serie B 1983-1984  
 Olimpiakos Palermo: retrocessa in Serie D 1983-1984.

Voci correlate
 Serie A 1982-1983 (pallamano maschile)
 Serie B 1982-1983 (pallamano maschile)
 Serie D 1982-1983 (pallamano maschile)
 EHF Champions League 1982-1983 (pallamano maschile)
 EHF Coppa delle coppe 1982-1983 (pallamano maschile)
 IHF Cup 1982-1983 (pallamano maschile)
 EHF Champions trophy 1982-1983

Collegamenti esterni
 
 

Serie C (pallamano maschile)
Competizioni di pallamano nel 1982
Competizioni di pallamano nel 1983